Ramien ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Ramien (1889–1939), deutscher Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral
 Th. Ramien, Pseudonym von Magnus Hirschfeld (1868–1935), deutscher Arzt und Sexualforscher

Siehe auch: Ramin (Begriffsklärung)